Арктическая гонка Норвегии () — ежегодная шоссейная многодневная велогонка, проводящаяся в августе по дорогам северной Норвегии, расположенным за северным полярным кругом. Впервые состоялась в 2013 году. Соревнование организуют Amaury Sport Organisation и Arctic Race of Norway AS.

Гонка входит в календарь Европейского тура UCI и состоит из 4 этапов. Первые два выпуска гонки имели категорию 2.1. В 2015 году гонку повысили до категории 2.HC.

Победители

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Страница велогонки на сайте ASO

Примечания 

Велогонки в Норвегии